

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Mikowice – wieś w województwie dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Mikowice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów